Сахни́ () — индийский фамилия. Известные носители:

 Сахни, Балрадж (1913—1973) — индийский актёр.
 Сахни, Бгишам (1915—2003) — индийский писатель и драматург.
 Сахни, Бирбал (1891—1949) — индийский палеоботаник.